Жаме́ль Деббу́з (, ; род. 18 июня 1975, Париж) — французский актёр, продюсер, шоумен марокканского происхождения.

Биография 
Деббуз — старший из шести детей в марокканской семье, переехавшей жить в парижский пригород Трапп.
Актёр на сегодняшний день — один из самых востребованных во Франции.

В начале карьеры был замечен Аленом Дегуа по прозвищу Дедуля — руководителем Деклик Театр — театральной группы района Меризье в Траппе. Там Деббуз сделал свои первые актёрские шаги и даже вышел в финал Чемпионата Франции среди юниоров, проводившегося Французской лигой театральной импровизации.

В январе 1990 года в 14 лет Деббуз получил критическое повреждение правой руки: они с другом спешили на автобус, перебегали через рельсы на станции Трапп и не заметили приближающегося поезда. Поезд, двигавшийся со скоростью 150 км/ч, сбил мальчиков. В результате правая рука Деббуза атрофировалась и перестала развиваться, свисая с плеча, словно плеть. С тех пор он почти всегда держит правую руку в кармане. Его друг, Жан-Поль Адметт, погиб под тем поездом и родители Жана обвинили Деббуза в непредумышленном убийстве, но факт вины был опровергнут.

В 1995 году Деббуза заметили Жан-Франсуа Бизо и Жак Массадьян, руководители «Радио Нова» и предложили ему вести ежедневную рубрику.
Деббуз дебютировал на телевидении в программе «Пари премьер», затем перешёл в программу «Нигде в другом месте» и стал любимцем «Canal+». Параллельно с этим он сделал своё первое персональное шоу.

В кино Деббуз начал сниматься ещё в начале 1990-х, первыми его картинами были короткометражки. В 1998-м актёр появился в драме 'Зона' ('Zonzon'), через год — в комедии «Небо, птицы и… твоя мать» (Le ciel, les oiseaux,… et ta mère!).

Известность на больших экранах принесли Жамелю Деббузу фильм «Амели» в 2001 году, а также вышедший через год приключенческий фильм «Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра», где он сыграл одну из главных ролей.

В 2004 году ему доверили пронести Олимпийский огонь по Парижу.

Также он снимался в таких картинах как «Ангел-А» 2005 года, «Патриоты» (Indigènes) 2006 года, «Астерикс на Олимпийских играх» и «Расскажи мне о дожде» 2008 года и другие.

В 2010 году был режиссёром мультфильма Эволюция (Pourquoi j’ai pas mangé mon père) и озвучил в нём роль главного героя Эдуарда. В 2012 году Деббуз сыграл в семейном приключенческом фильме «Джунгли зовут! В поисках Марсупилами» и в мелодраме «Калейдоскоп любви». К 2013 году фильмография актёра насчитывает около 30 картин, Деббуз выступил продюсером уже как минимум в пяти фильмах.

Личная жизнь 
7 мая 2008 года женился на французской журналистке и телеведущей Мелиссе Тёрьо, 3 декабря того же года у них родился сын Леон. 30 сентября 2011 года родилась дочь Лила.

Фильмография

Примечания 

Актёры Франции
Стендап-комики Франции